puede hacer referencia a:

 Kasuga, una ciudad japonesa en la prefectura de Fukuoka.
 Kasuga, una antigua población japonesa en la prefectura de Hyōgo.
 Kasuga, una antigua población japonesa en la prefectura de Gifu.
 Kasuga-taisha, un santuario sintoísta en la ciudad japonesa de Nara.
 Castillo Kasugayama, fortaleza principal de Uesugi Kenshin.
 Kasuga, buque de guerra japonés.
 Kasuga, crucero acorazado japonés.
 Kasuga Maru, transatlántico que fue convertido en el portaaviones Taiyō.
 Yui Kasuga, el personaje principal del anime y manga Corrector Yui.